Jonas Ems ist der Name folgender Personen:

* Jonas Ems (Kanute) (* 1986), deutscher Kanute
 Jonas Ems (Webvideoproduzent) (* 1996), deutscher Webvideoproduzent, Moderator und Schauspieler